Con Vermentino di Gallura può intendersi:

 Vermentino di Gallura DOCG
 Vermentino di Gallura
 Vermentino di Gallura superiore
 Vermentino di Gallura frizzante
 Vermentino di Gallura spumante
 Vermentino di Gallura passito
 Vermentino di Gallura vendemmia tardiva